Guy Zilberstein (1963-), un scénariste français ;
 Lilya Zilberstein (1965-), une pianiste russo-allemande.

Patronyme juif